Асуан — місто в Єгипті.
 Асуан — губернаторство в Єгипті.
 «Асуан» — єгипетський футбольний клуб із однойменного міста.
 Асуан (аеропорт) — аеропорт поблизу однойменного міста в Єгипті.

Див. також 
 Асуанські греблі